Il singolare del torneo di tennis Rothmans International London 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Nikola Pilić 6-4, 6-0, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rothmans International London 1971